El Espino blanco es el nombre común utilizado para referirse a varias especies de plantas:
 Acacia farnesiana, conocido también como "espinillo blanco".
 Crataegus laciniata Ucria.
 Crataegus laevigata.
 Crataegus monogyna, el "espino común" o "espino albar".
 Lycium europaeum.
 Rumex obtusifolius.
 Tyrimnus leucographus.